Barátok temploma néven ismert templomok:

 Barátok temploma, Bukarest
 Barátok temploma, Kecskemét
 Barátok temploma, Marosvásárhely
 Barátok temploma, Nagyvárad
 Barátok temploma, Szabadka
 Barátok temploma, Vác
 Barátok temploma, Dunaföldvár

Kapcsolódó szócikkek 
 Ferences templom (egyértelműsítő lap)